Deze pagina bevat een lijst met ridders in de Orde van het Gulden Vlies, kortweg Vliesridders genoemd.

Ridders gekozen onder het Bourgondische Huis, 1430-1477

Filips de Goede, 1430-1467

Karel de Stoute, 1466-1477

Ridders gekozen onder het Habsburgse Huis, 1478-1700

Maximiliaan van Oostenrijk

Filips de Schone

Karel V (1506-1555)

Filips II (1555-1598)

Filips III (1598-1621)

Filips IV (1621-1665)

Karel II (1665-1700)

Vliesridders